

Cinema 

 Santa Lucia – film di Marco Chiappetta del 2021

Geografia 
 Santa Lucia – Stato caraibico

Argentina
 Santa Lucía – città della provincia di Corrientes
 Santa Lucía – centro rurale del dipartimento di Federal, provincia di Entre Ríos
 Santa Lucía – capoluogo del dipartimento di Santa Lucía, provincia di San Juan

Brasile
 Santa Lúcia – comune del Paraná
 Santa Lúcia – comune dello Stato di San Paolo

Colombia
 Santa Lucía – comune del dipartimento dell'Atlantico

Costa Rica
 Santa Lucía – distretto della Costa Rica nel cantone di Barva

Filippine
 Santa Lucia – municipalità della Provincia di Ilocos Sur

Francia
 Santa Lucia di Mercurio – comune della Corsica settentrionale
 Santa Lucia di Moriani – comune francese della Corsica settentrionale

Guatemala
 Santa Lucía Cotzumalguapa – comune del dipartimento di Escuintla
 Santa Lucía Milpas Altas – comune del dipartimento di Sacatepéquez 
 Santa Lucía Utatlán – comune del dipartimento di Sololá

Honduras
 Santa Lucía – comune del dipartimento di Francisco Morazán 
 Santa Lucía – comune del dipartimento di Intibucá

Italia
 Santa Lucia del Mela – comune della città metropolitana di Messina
 Santa Lucia di Piave – comune della provincia di Treviso
 Santa Lucia – frazione di Affile (RM)
 Santa Lucia – quartiere di Avigliano (PZ)
 Santa Lucia – frazione di Budoia (PN)
 Santa Lucia – frazione di Castiglion Fiorentino (AR)
 Santa Lucia – frazione di Cava de' Tirreni (SA)
 Santa Lucia – frazione di Civitella San Paolo (RM)
 Santa Lucia – frazione di Collecorvino (PE)
 Santa Lucia – frazione di Fonte Nuova (RM)
 Santa Lucia – frazione di Guardia Sanframondi (BN)
 Santa Lucia – frazione di Lastra a Signa (FI)
 Santa Lucia – frazione di Medesano (PR)
 Santa Lucia – frazione di Monopoli (BA)
 Santa Lucia – frazione di Montereale (AQ)
 Santa Lucia – frazione di Narni (TR)
 Santa Lucia – quartiere di Perugia
 Santa Lucia – frazione di Pescantina (VR)
 Santa Lucia – frazione di Pontedera (PI)
 Santa Lucia – frazione di Prato
 Santa Lucia – frazione di Roseto degli Abruzzi (TE)
 Santa Lucia – frazione di San Gimignano (SI)
 Santa Lucia – frazione di Siniscola (NU)
 Santa Lucia – quartiere di Siracusa
 Santa Lucia – frazione di Sulmona (AQ)
 Santa Lucia – frazione di Tolentino (MC)
 Santa Lucia – frazione di Uzzano (PT)
 Santa Lucia – frazione di Valdisotto (SO)
 Santa Lucia – quartiere di Verona
 Santa Lucia ai Monti – frazione di Valeggio sul Mincio (VR)
 Santa Lucia delle Spianate – frazione di Faenza (RA)
 Santa Lucia Inferiore – frazione di Battipaglia (SA)
 Aci Santa Lucia – antico casale di Aci, oggi quartiere di Aci Catena (CT)
 Borgo Santa Lucia – rione di Napoli
 Borgo Santa Lucia – rione di Vicenza
 Valle di Santa Lucia – valle del Trentino

Malta
 Santa Lucia – Consiglio Locale di Malta

Messico
 Santa Lucía – città di Zumpango

Nicaragua
 Santa Lucía – comune del dipartimento di Boaco

Slovenia
 Santa Lucia / Lucija – località del comune di Pirano
 Santa Lucia – insediamento del comune di Tolmino

Spagna
 Santa Lucía de Tirajana – comune delle Isole Canarie

Sudafrica
 St. Lucia - centro abitato della provincia di KwaZulu-Natal

Svizzera
 Chiesa di Santa Lucia (Massagno)

Uruguay
 Santa Lucía – comune del dipartimento di Canelones 
 Santa Lucia – fiume

Venezuela
 Santa Lucía – città nel Miranda

Musica 
 Santa Lucia – canzone napoletana scritta da Teodoro Cottrau nel 1849
 Santa Lucia luntana – canzone napoletana scritta da E. A. Mario nel 1919
 Santa Lucia – canzone di Francesco De Gregori
 Santa Lucia – canzone dei Pooh

Santi 
 Santa Lucia (†260), martire con Antonino, Diodoro, Dione, Severino ed altri compagni; celebrata il 6 luglio
 Santa Lucia (†304), martire a Siracusa, celebrata il 13 dicembre
 Santa Lucia Filippini (†1732), fondatrice dell'Istituto delle Maestre Pie Filippini, commemorata il 25 marzo
 Santa Lucia Wang Cheng († 1900), vergine e martire, passata a fil di spada con altre tre compagne di orfanotrofio a Wanglaja, (Hebei, Cina), celebrata con le compagne il 28 giugno

Altro 
 Santa Lucia – dipinto di Francesco del Cossa
 Santa Lucia – stazione ferroviaria centrale di Venezia
 Santa Lucia – nave ospedale
 Santa Lucia - film del 2022 diretto da Marco Chiappetta

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Lucia